Befol se može odnositi na:

 Befol, Prodajno ime farmaceutskog proizvoda koji sadrži diklofenak i pridinol
 Befol, sinonim za antidepresant eprobemid

Reference